Ел Барбечо има више значења:

 Ел Барбечо (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Барбечо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Барбечо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Барбечо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику